Nam Dzsihjon (1990) dél-koreai énekesnő, táncos, színésznő, a 4Minute együttes tagja
 Nam Dzsihjon (1995) dél-koreai színésznő